TRS kan syfta på:
 TRS – ett finansiellt derivat, se Total Return Swap
 TRS-80 – en tidig serie hemdatorer
 TRS – en nationalekonomisk storhet, som på engelska heter Technical Rate of Substitution, se Teknisk substitutionskvot
 TRS (parti) – ett indiskt parti
Trygghetsrådet TRS